Take Me Home (engelska: Ta mig hem) kan syfta på:

 Take Me Home (album av Cher) – ett musikalbum av Cher 1979
 Take Me Home (musikalbum) – ett musikalbum av One Direction 2012
 Take Me Home (sång) – en sång inspelad av Cher 1979 och Sophie Ellis-Bextor 2001
 Take Me Home (sång av Phil Collins) – en sång av Phil Collins 1985
 Take Me Home (biografi) – självbiografi av John Denver 1994

Se även 
 Take Me Home Tonight
 Take Me Home, Country Roads